A Segunda División B 1978-79-es szezonja volt az új harmadosztály második szezonja. Az idény során két csoportban folyt a küzdelem, ezekben 20-20 csapat vett részt. A két csoport első két helyezettje jutott fel, míg alapesetben az utolsó 3 esett ki.

1. csoport

Résztvevők

A másodosztályból kieső csapatok:
 Real Oviedo CF
 CD Tenerife
A negyedosztályból feljutó csapatok:
 Zamora CF
 CD Logroñés
 CD Lugo

Végeredmény

Kereszttáblázat

2. csoport

Résztvevők

A másodosztályból kieső csapatok:
 CF Calvo Sotelo
 Córdoba CF
A negyedosztályból feljutó csapatok:
 Gimnástico de Tarragona
 SD Ibiza
 CP Cacereño

Végeredmény

Kereszttáblázat

Külső hivatkozások

  RFEF

Segunda División B szezonok
Spanyol 3
Spanyol 3